El Roble – comune della Colombia
 El Roble – comune del Panama